

Codici 
 izi – codice ISO 639-3 della lingua izi-ezaa-ikwo-mgbo

Altro 
 Izi – rapper italiano